Мейнард (также Мэйнард) — фамилия и имя германского происхождения, также топоним.

Фамилия произошла от древнегерманского имени Meginhard, которое означает «сильный и храбрый», от magan «сила, мощь» и hard «смелый, храбрый». Эту фамилию в Англию занесли норманны, крайне редко используется в качестве имени.

Имя 
 Мейнард (ум. до 1074) — католический церковный деятель XI века, кардинал.
 Мейнард Биксби (1853—1935) — американский минералог и коллекционер минералов, который первым открыл минерал Биксбиит, названный его именем.
 Мэйнард Джеймс Кинан (род. 1964) — американский рок-вокалист.
 Мейнард фон Зегеберг (1127—1196) — святой католической церкви, первый известный католический миссионер в Ливонии.
 Мейнард Фергюсон (1928—2006) — канадский джазовый музыкант и руководитель джазового оркестра.

Фамилия 
 Мэйнард, Грэй (род. 1979) — американский борец и профессиональный боец смешанных единоборств.
 Мейнард, Джеймс (1987) — английский математик.
 Мейнард, Джордж (1843—1923) — американский художник.
 Мейнард, Дон (1935—2022) — игрок в американский футбол.
 Мейнард, Конор (род. 1992) — английский поп-певец, автор-исполнитель.
 Мэйнард, Роберт (1684—1751) — офицер Королевского флота Великобритании, известен победой над легендарным пиратом Чёрная Борода.
 Мэйнард, Фрэнсис (род. 1962) — коста-риканский шахматист.
 Мейнард, Эндрю (род. 1964) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1988 года.

 Мейнард Смит, Джон (1920—2004) — английский эволюционный биолог и генетик.

Топоним 
 Мейнард — город в округе Чиппева, штат Миннесота, США.
 Мейнард — город в округе Мидлсекс, штат Массачусетс, США.

См. также 
 Майнарди
 Мэйнор